Топоним Кунице может относиться к следующим географическим объектам:
 Кунице — гмина в Польше;
 Кунице — община района Прага-восток Среднечешского края Чехии.
 Кунице — село в Сербии, в общине Валево